Haus Hückelhoven bezeichnet

 eine abgegangene Wasserburg im Duisburger Stadtteil Overbruch, siehe Haus Hückelhoven (Duisburg)
 eine ehemalige Wasserburg in Hückelhoven, siehe Haus Hückelhoven (Hückelhoven)